Военно-морские силы Перу () — один из видов вооружённых сил Республики Перу. В основном включают в себя военно-морской флот, военно-морскую авиацию, морскую пехоту, части и подразделения специального назначения.

Организация

Пункты базирования 
 Анкон — основная база и штаб-квартира морской пехоты. 
  ВМБ Кальяо — основная база, верфи, база морской авиации, главный медицинский центр.
 ВМБ Чимботе — база и верфи.
 ВМБ Пайта 
 ВМБ Писко
 ВМБ Икитос — база речной флотилии на реке Амазонка.
 ВМБ Пуно — база флотилии на озере Титикака.
 ВМБ Сан Хуан де Маркона — база морской авиации.

Боевой состав

Военно-морской флот

Военно-морская авиация

Морская пехота 

Командование сил морской пехоты Перу имеет в подчинении амфибийную бригаду., включающую следующие подразделения:

 1-й батальон морской пехоты ()

 2-й батальон морской пехоты ()

 Диверсионно-десантный батальон ()

 Группа боевой поддержки ()

 Батальон тактических транспортёров ()

Спецназ ВМС 

Спецназ ВМС Перу носит имя Fuerza de Operaciones Especiales FOES (под командованием Comandancia de Operaciones Especiales — COMOES) входит в состав Marina de Guerra del Peru. Эта структура возникла в 1969 году, когда 1-й лейтенант Луиc Джампьетри Рохас (Luis Giampietri Rojas) создал школу боевых пловцов Escuela de Demolici en Submarina. В группу при школе вошли несколько энтузиастов, часть из которых в 1973 году прошли через тренировочные курсы морского спецназа Аргентины. Впоследствии школа была переименована в группу подводных диверсий (Grupo de Demolicion Submarina), группу спецопераций (Grupo de Operaciones Especiales), и, в конце концов, 1 декабря 1980 года была создана Fuerza de Operaciones Especiales, в составе которой есть боевые пловцы, парашютисты, диверсанты и офицеры разведки.

Штаб-квартира спецназа находится в Кальяо (Callao). Там постоянно дислоцируется группа спасения (Grupode Salvamento). Кроме того, спецназ разбит на три группы по региональному принципу. GOE-центр (GOE — сокращение от группы спецопераций — Grupos de Operaciones Especiales) — тоже находится в Кальяо, GOE-север — в Калета Круз, и GOE-северо-восток — в перуанской сельве, её дислокация — в Пукайпо (Pucallpо).

Самая знаменитая операция перуанского спецназа — штурм японского посольства, захваченного террористами из организации «Революционное движение Тупак Амару» (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru—MRTA) 22 апреля 1997 года.

Техника и вооружение

Военно-морской флот

Военно-морская авиация 

Данные о технике и вооружении Авиации ВМС Перу взяты со страницы журнала Aviation Week & Space Technology и официальной страницы ВМС Перу.

Морская пехота

Префикс кораблей и судов 
Корабли и суда ВМФ Перу имеют префикс BAP ( — Корабль Военно-морского флота Перу).

Флаги кораблей и судов

Флаги должностных лиц

Знаки различия

Адмиралы и офицеры

Сержанты и Старшины

Матросы

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница ВМС Перу